Guinness, családnév

Kiadványok
 Guinness Rekordok Könyve
 Vasúti Guinness könyv, az előző kiadvány vasútra specializált változata
Italok
 Guinness (sör), egyfajta ír sör
Épületek
 Guinness Storehouse, a Guinness sör múzeuma